Frontzeck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Frontzeck (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Michael Frontzeck (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Frontzek
 Fronzeck
 Fronzek